De forma general, contrario es todo aquello que se opone de cualquier forma o manera posible a algo y proporciona lo virtual para 

Según sea la forma de oposición y el algo a lo que se es contrario:

 Contrario como enemigo.
 Contrario como rival.
 Contrario como sentido opuesto en una misma dirección.
 Contrario es decir al revés.
 Contrario como oposición lógica
 Lucha de contrarios en filosofía esquema lógico-conceptual mediante el que se pretende explicar el origen y causa del movimiento. Heráclito, Hegel.

Enlaces externos